Zhangxiang bezeichnet:

 Zhangxiang (Fengcheng) (张巷镇), Großgemeinde der Stadt Fengcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Zhangxiang (Qinghe) (张相镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qinghe in der chinesischen Provinz Liaoning